Сипя́гины — несколько дворянских родов (или ветвей одного рода), восходящих к XV—XVI веков.

Внесены в родословные книги Костромской, Московской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской и Тверской губерний.

Ветви рода 
Первая ветвь
Происходит от Демида-Поспела Сипягина, жившего в Галиче в конце XVI века Его внук Матвей Тимофеевич (1629—1682) дворянин московский (1671), стрелецкий голова (с 1673). Владели усадьбами Давыдково и Богданово в Галичском уезде (позднее — в Буйском уезде) и внесены в VI часть родословной книги Костромской губернии.

Вторая ветвь (потомство Саввы Сипягина)
Герб второй ветви внесён в Часть V Общего гербовника на страницу 72. Внесены в родословную книгу Тверской губернии.

Третья ветвь
Происходит от Алексея Сипягина, галичского помещика, жившего в конце XVI века. Возможна связь с галичскими ветвями.

Четвёртая ветвь (потомство Лукьяна Онуфриева)
Осип Лукьянович служил в рейтарском строю, взят в плен крымцами и увезен в Турцию, где он пробыл на галерах 6 лет (1660—1666); награждён был «за полонное терпение и каторжное мучение» вотчиною в Галичском уезде. Правнук его Мартемьян Яковлевич управлял Московской адмиралтейской конторой.

 Сипягин, Мартемьян Яковлевич (1737—1803) — русский вице-адмирал;
 Сипягин, Николай Мартемьянович (1785—1828) — русский командир эпохи наполеоновских войн;
 Сипягин, Всеволод Николаевич (1819—1893) — участник Кавказской и Крымской войны;
 Сипягин, Владимир Всеволодович (1847—1911) — участник русско-турецкой войны, шталмейстер Высочайшего двора;
 Сергей Николаевич Сипягин (1826—1856) — коллежский асессор;
 Сипягин, Дмитрий Сергеевич (1853—1902) — государственный деятель

Герб четвёртой ветви внесён в Часть X Общего гербовника на страницу 67. Представители этой ветви также указывали на происхождение отца Осипа Лукьяновича — Лукьяна Онуфриева (или Афанасьева) от Демида-Поспела Сипягина и даже иногда именовались Сипягиными-Поспеловыми.

Пятая ветвь
Происходит от Матвея Сипягина, жившего в 1-й половине XVII века. Вероятно, существует связь с первой ветвью, но она документально не подтверждена. Внесены в родословную книгу Костромской губернии.

Шестая ветвь
Происходит от премьер-майора в отставке (с 1772) Ивана Ивановича Сипягина из Тамбовской губернии.

Седьмая ветвь
Происходит от подполковника в отставке (с 1811) Василия Ивановича Сипягина, который, возможно, является сыном премьер-майора Сипягина из шестой ветви. Проживание имели в Уфимской губернии.

Восьмая ветвь
Происходит от Андрея Сипягина, костромского дворянина конца XVIII века, внесены в родословную книгу Рязанской губернии.

Девятая ветвь
Происходит от обер-офицера Сызранского уезда Симбирской губернии Александра Сипягина, жившего в начале XIX в.

Известные представители 
 Сипягин Калиник Любимович — становщик в Шведском походе (1549)
 Сипягин Степан Лукьянович — приказный, воевода в Солигаличе (1680)
 Сипягин Яков — воевода в Чухломе (до 1682).
 Сипягин Осип Лукьянович — воевода в Чухломе (1682).
 Сипягин Николай Мартемьянович — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия 3 степени за покорения Парижа (18 марта 1814)

Примечания

Литература 
 Купчая Н. Г. Сипягина / Сообщ. Адинцов // Русская старина, 1875.— Т. 12.— № 2.— С. 399—400.

Ссылки 

 Гербы родов Сипягиных

Дворянские роды, на гербах которых изображены лисы‎
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы
Шляхетские роды герба Аксак